Albert Legendre est un instituteur et professeur en Mayenne, né le  à Laval et mort le . La Bibliothèque municipale de Laval porte son nom. Le collège Fernand Puech expose dans son enceinte principale une importante plaque en bronze représentant Albert Legendre. Cette œuvre d´art est due à l´artiste mayennais Yvan Wolkoff, un de ses anciens élèves. De même une autre sculpture évoquant la figure de cet éducateur important, est située à l´intérieur de la bibliothèque municipale de Laval. Elle fut réalisée par un autre de ses élèves : Jean Morin créateur, designer. Enfin, un portrait original en bronze valorisant l´action d´Albert Legendre au niveau des sports, est visible à la DDJS de Laval. Cette œuvre est due au sculpteur Surget, un autre de ses anciens élèves impliqué dans ce triple hommage : éducatif, culturel, et sportif.

Biographie 
Élève de l'École normale de Laval en 1928, il devient en 1929 instituteur à Arquenay. En étant instituteur, il suit les cours de la Faculté des Sciences de Rennes en Mathématiques,  Physique et chimie, où il obtient une licence dans chaque discipline. Il effectue ensuite une préparation d'ingénieur Arts et Métiers.Homme d' une très grande culture il est un bibliophile averti qui s' intéresse à tous les domaines de l' action humaine. Au niveau manuel, pour le seul plaisir de travailler la matière, il crée et réalise en ébénisterie des meubles dont il a dessiné les lignes.  

Il rejoint en 1936 le cours complémentaire de Laval comme professeur. Il devient Directeur du Cours complémentaire de 1940 à 1968, et de l'école primaire de Bootz. Le Cours complémentaire était réservé aux meilleurs élèves des écoles primaires dont les enfants ne pouvaient accéder au Lycée. En parallèle, il a créé de toutes pièces une classe de Baccalauréat technique, qui allait être à l'origine directe du Lycée technique de Laval. Il fut aussi Directeur bénévole de la chambre d'apprentissage et a pris une part importante dans le développement des cours professionnels pour la formation des futurs artisans. En plus de sa vie professionnelle il donne durant toutes ces années aux élèves de son collège comme à 
d´autres jeunes du département, des cours gratuits de mathématiques et sciences.Ses cours bénévoles avaient lieu même le dimanche. Il soutenait aussi les enfants des réfugiés d'autres pays.   

Partie prenante de la vie associative, il est le Président de la section de basket de la Mayenne et siège longtemps au comité directeur du Stade Lavallois. Il a reçu les palmes académiques, la médaille d'or de la jeunesse et des sports pour toute son action. Toutefois, il était contre les distinctions et en a refusées certaines, parmi les plus prestigieuses,  durant sa carrière.

Il est élu conseiller municipal de Laval en 1971 sur la liste de Robert Buron. Adjoint aux sports, à l'enseignement et à la culture de 1971 à 1983, il suscite le développement des structures sportives, de l'animation scolaire, du musée d'art naïf, de
la création de l'école de musique, de la salle polyvalente. Il est aussi à l'origine directe de la création et de l'implantation d'une nouvelle bibliothèque de  sur la place de Hercé à Laval. 

La bibliothèque municipale porte son nom à Laval depuis 1995. La bibliothèque Albert Legendre, dans le centre-ville, possède un fonds patrimonial comprenant des incunables, des manuscrits,  anciens, des périodiques, des cartes postales, des gravures et des œuvres associés aux personnages historiques locaux, comme une généalogie des comtes de Laval et des œuvres d'Ambroise Paré et d'Alfred Jarry dans leur version originale.

Albert Legendre humaniste notable et d´une grande générosité humaine, à profondément marqué de son empreinte d´éducateur d´exception la ville de Laval et le département de la Mayenne et bien au-delà.  
Dans le site des Anciens élèves du CEG de laval le porte-parole  s´exprime en ces termes :  "Albert Legendre fut, et c'est un sentiment partagé par le plus grand nombre, un éducateur, un pédagogue, un humaniste de talent. Il était homme de culture, ouvert à toutes les disciplines intellectuelles mais aussi au sport dans toutes ses expressions. La distinction dont il était le plus fier était d'ailleurs, précisément, celle des sports. L'on connaît bien la maxime: " un esprit sain dans un corps sain ".

Il haïssait le racisme et le combattait journellement.

Notes et références

Sources

Liens externes 
bibliotheques.laval.fr/site/index.aspx?idpage=449

www.anciens-cc-ceg53laval.fr/site/ch.htm

lecture-en-tete.fr/node/5171

Naissance en mars 1908
Naissance à Laval (Mayenne)
Décès en juin 1994
Décès à 86 ans